Reggio Calabria, város Dél-Olaszországban, Calabria régióban
 Reggio Emilia, város Észak-Olaszországban, Emilia-Romagna régióban